Либертад Кампесина има више значења:

 Либертад Кампесина (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либертад Кампесина (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику